Die Saison 2009/10 der italienischen Serie B begann am 21. August 2009 und endete am 30. Mai 2010. Der AC Turin, Reggina Calcio und US Lecce stießen aus der Serie A dazu, aus der Lega Pro Prima Divisione stiegen AC Cesena, Gallipoli Calcio, Padova Calcio und der FC Crotone auf. Der US Lecce gelang nach einem Jahr in der zweithöchsten Spielklasse der direkte Wiederaufstieg in die Serie A, während die Zweitplatzierte AC Cesena nach 20 Jahren mit zwei Aufstiegen in Folge wieder in die höchste Liga aufstieg. Die AC Mantova, Gallipoli Calcio und Salernitana Calcio konnten sich den Ligaerhalt nicht sichern und stiegen ab. Torschützenkönig wurde der Brasilianer Éder, der 27 Saisontore für den FC Empoli erzielte.

Teams

Tabelle 

|}
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

Play-Off um den Aufstieg 
Halbfinale:

|}
Bei Unentschieden nach beiden Spielen kommt die in der Tabelle besser platzierte Mannschaft weiter.

Finale:

|}

Damit steht Brescia Calcio als dritter Aufsteiger in die Serie A fest. Zuvor hatten sich bereits der US Lecce und AC Cesena für die Erstligasaison 2010/11 qualifiziert.

Play-Out gegen den Abstieg 

|}

Damit bleibt Padova Calcio in der Serie B, während US Triestina in die Lega Pro Prima Divisione hätte absteigen müssen. Nach dem endgültigen Ausschluss des AC Ancona am 4. August 2010 nahm Triestina durch FIGC-Beschluss den noch freien Platz in der Serie B 2010/11 ein.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Serie A 2009/10
 Coppa Italia 2009/10

Weblinks 
 Tabelle auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10